Cписок чемпионов мира по супербайку с сезона  по  год включительно.

Чемпионат основан в 1988 году, состоит из серии раундов, проводимых на специализированных гоночных трассах. В каждом раунде есть две полноценные гонки, а с сезона  года - дополнительная спринтерская гонка на десять кругов, известная как гонка Superpole. Результаты всех трех гонок складываются, а по итогу всех заездов определяется ежегодный чемпион мира среди мотогонщиков и победитель среди производителей мотоциклов.

Техника участвующая в чемпионате, представляют собой модифицированные версии серийных мотоциклов, в отличие от MotoGP, где используются специально созданные мото-машины. Гонки MotoGP обычно сравнивают с Формулой-1 как высший дивизион в мотогонках, WorldSBK же ассоциируют с гонками на спортивных автомобилях.

По сезонам 

  — обозначает, что производитель мотоцикла, на котором выступал чемпион, победил в чемпионате среди производителей мотоциклов.

По мотогонщикам

См. также 
 Чемпионат мира по супербайку
 Список чемпионов мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по супербайку среди мотогонщиков

Чемпионат мира по супербайку
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе Superbike
СБ
Спортивные достижения и статистика
Списки чемпионов в моторных видах спорта